La Brasserie Inter-Pol est une microbrasserie belge située à Mont dans la commune de Houffalize en province de Luxembourg.

Histoire 
En 1999, Pol Ghekiere et sa femme Tine, un couple venant de Flandre, achètent dans le petit village ardennais de Mont une forge de 1710 appelée la Vieille Forge qu'ils transforment en chambres d'hôtes. Travaillant comme guide bilingue à la brasserie d'Achouffe toute proche, l'idée vient à Pol Ghekiere d'essayer de brasser lui-même sa propre bière. En 2010, la brasserie Inter-Pol est officiellement mise en service et brasse deux bières, une noire et une blanche. Ces bières sont produites en quantité limitée et achetées ou consommées sur place.

Bières 
 Witte Pol, une bière blanche titrant 5,6 % en volume d'alcool.
 Zwarte Pol, un stout titrant 6,5 % en volume d'alcool.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
Brasserie de Bastogne
Corne du Bois des Pendus
Bière belge
Liste des brasseries belges
Liste des bières belges

Lien externe 
 

Interpol
Bâtiment à Houffalize